Os de Balaguer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Os de Balaguer (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Os de Balaguer (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar